Absheron-Khizi es una de las 14 regiones económicas de Azerbaiyán. Comparte fronteras con la región de Shirvan-Salyan, Guba-Khachmaz y Bakú. La región consta de los distritos de Absheron,Khizi y la ciudad de Sumgait. Sus dimensiones son de . Su población se estima en 578.000, siendo el ultiimo censo realizado en enero del 2021.

Historia 
Absheron-Khizi se estableció el 7 de junio del 2021 como parte de la reforma del sistema económico de regiones que había empleado Azerbaiyán. Su territorio fue parte de la región de Absheron hasta antes del 2021.

Referencias

Regiones económicas de Azerbaiyán